

Brasil 
Igreja de Nossa Senhora da Santíssima Trindade (Belém)
Igreja da Ordem Terceira da Santíssima Trindade — em Salvador da Bahia
Santuário da Santíssima Trindade — em Tiradentes

Itália 
Igreja da Santa Trindade (Florença)

Roma 
Santissima Trinità della Missione — ou Igreja da Santíssima Trindade da Missão
Santissima Trinità a Via Condotti — ou Igreja da Santíssima Trindade dos Espanhóis
Trinità dei Monti — ou Igreja da Santíssima Trindade dos Montes
Santissima Trinità dei Pellegrini — ou Igreja da Santíssima Trindade dos Peregrinos

Portugal 
Igreja da Trindade (Porto)
Basílica da Santíssima Trindade — no Santuário de Fátima, Portugal
Igreja da Santíssima Trindade (Lajes do Pico)

Roménia 
Catedral da Santa Trindade (Sibiu)
Igreja Jesuíta (Sibiu) — na Roménia

Outros países 
Igreja da Santíssima Trindade (Sahagún) — em Espanha
Igreja da Trindade de Gergeti — na Geórgia
Igreja da Trindade (Manhattan) — em Nova Iorque, Estados Unidos

Desambiguações de templos